Nashville – capitale del Tennessee

Cinema 
 Nashville – film del 1975 diretto da Robert Altman
 La ragazza di Nashville – film del 1980 diretto da Michael Apted

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Nashville – capoluogo della Contea di Howard, Arkansas
 Nashville – area non incorporata della Contea di El Dorado, California
 Nashville – capoluogo della Contea di Nash, Carolina del Nord
 Nashville – capoluogo della Contea di Berrien, Georgia
 Nashville – capoluogo della Contea di Washington, Illinois
 Nashville – capoluogo della Contea di Brown, Indiana
 Nashville – città della Contea di Kingman, Kansas
 Nashville – città della Contea di Barry, Michigan
 Nashville – villaggio della Contea di Holmes, Ohio
 Nashville – comunità della Contea di Milam, Texas
 Nashville – città della Contea di Forest, Wisconsin

Musica 
 Nashville – album di Emmylou Harris e Carl Jackson del 1996
 Nashville – album di Josh Rouse del 2005

Televisione 
 Nashville – serie televisiva del 2012